Ахај може бити:
Ахај (син Ксута)
Ахај (син Посејдона)
Ахеј (генерал)
Ахеј из Еретрије